…bugiardo più che mai… più incoscente che mai… е седемнадесетият студиен албум на италианската певица Мина, издаден през ноември 1969 г. на лейбъла PDU.

Списък на песните

Класации

Източници

Външни препратки 
 …bugiardo più che mai… più incoscente che mai…  в сайта Discogs

Албуми на Мина
Музикални албуми от 1969 година